Travel Air ist die Bezeichnung für:

 Travel Air (Deutschland), ehemalige deutsche Bedarfsfluggesellschaft für Geschäftsreisende
 Travel Air (Papua-Neuguinea), ehemalige Fluggesellschaft in Papua-Neuguinea
 für das Beechcraft Model 95, zweimotoriges Propellerflugzeug 
 die Kurzbezeichnung für den US-amerikanischen Flugzeughersteller Travel Air Manufacturing Company